Pelourinho pode ser:

Pelourinho, símbolo de poder; coluna de pedra para prender e/ou castigar.
Pelourinho (Salvador), bairro de arquitetura colonial em Salvador, Bahia, Brasil.

Ver também 
 Lista de pelourinhos de Portugal
 Pelouro

Desambiguação